Az EB, Eb vagy E♭ a következőkre utalhat:
 Kutya
Sport
 Európa-bajnokság (Eb)
 Labdarúgó-Európa-bajnokság
 Atlétikai Európa-bajnokság
 Úszó-Európa-bajnokság
 Műkorcsolya- és jégtánc-Európa-bajnokság
 Darts-Európa-bajnokság
Mozaikszók
 Európai Bizottság
 Erfurter Bahn, német vasúttársaság
 Encyclopædia Britannica, angol nyelvű enciklopédia
 Epstein–Barr-vírus, gyakori patogén vírus
 Epidermolysis bullosa, ritka genetikai betegség
 EB, lengyel sör
 Exabit (Eb), a digitális adattárolás mértékegysége (1018 bit)
 Exabyte (EB), a digitális adattárolás mértékegysége (1018 byte)
 Barátság nemzetközi hegyi túra Eisenach–Budapest
 Ettore Bugatti nevének rövidítése (az "EB" jelzés szerepel a Bugatti autókon)